26.04.1974 вышло постановление Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР «О внесении дополнений в инструкцию о присвоении звания „Заслуженный мастер спорта“ по автомобильному спорту». Согласно этому постановлению высшее спортивное звание присваивалось спортсменам, завоевавшим 1 личное место в ралли-марафоне типа «Лондон-Мехико» и дважды 1 личное место в ралли «Тур Европы», при условии, что команда заняла не ниже III места. По состоянию на 1.01.1976 г. это звание по автомотоспорту было присвоено 50 спортсменам (32 — мотоспорт, 18 — автоспорт).

1950 
 Карнеев, Владимир Иванович
 Король, Юрий Францевич

1951 
 Баранов, Павел Петрович 1913—1987
 Ефремова, Лидия Андреевна 30.03.1909—1970
 Матюшин, Константин Иванович ?—1987
 Новиков, Александр Алексеевич 1910 — 29.09.1961

1954 
 Озолина, Ирина Янисовна 1917—1983

1955 
 Косматов, Евгений Степанович 28.08.1927
 Пылаев, Виктор Семенович 1929
 Севастьянов, Николай Петрович
 Степанов, Юрий А.

1960 
 Решетникс, Рейнис Язепович 1931

1961 
 Соколов, Николай Прокофьевич 12.05.1933

1963 
 Шайнуров, Фарит Валинурович 1934—1980

1965 
 Арбеков, Виктор Михайлович 08.03.1942 (снято в 1970 году)
 Кадыров, Гаптрахман Файзурахманович 1941—1993
 Плеханов, Игорь Александрович 1933—2007
 Самородов, Борис Александрович

1966 
 Кирсис, Эдвинс Янович 1931

1976 
 Тарабанько, Сергей Александрович 1949

1978 
 Моисеев, Геннадий Анатольевич

1980 
 Бондаренко, Анатолий Николаевич

1981 
 Анищенко, Николай Васильевич (мотобол)
 Белявцев, Николай Сергеевич (мотобол)
 Кравцов, Василий Алексеевич (мотобол)
 Кузыченко, Валерий Пантелеевич (мотобол)
 Любич, Владимир Алексеевич 1955—7.3.2000
 Резников, Андрей Александрович (мотобол)

1984 
 Сухов, Владимир Иванович 07.08.1954

1987 
 Иванов, Юрий Леонидович 02.07.1959

1991 
 Иванов, Сергей Леонидович 29.04.1961—13.06.2016
 Ионов, Валерий Иванович 29.09.1959
 Царев, Александр Иванович 05.10.1955 (мотобол), (присвоено в 1985?)

1992 
 Нищенко, Николай Владимирович 19.01.1959—1993
 Погодин, Николай Анатольевич (мотобол) 1952
 Ширяев, Виктор Федорович (мотобол), 13.12.1961—26.12.2009

Год присвоения неизвестен 
 Артюшкевич, Владимир Федорович (мотобол) 18.11.1959
 Бучин, Сергей Николаевич 1909—13.06.1942 (? — до 1941)
 Григорьев, Игорь Михайлович 16.02.1934 (до 1963)
 Данилин, Владимир (мотобол)
 Дежинов, Андрей Андреевич 24.10.1930—30.10.2017
 Кавинов, Владимир Иванович 25.01.1949
 Казаков, Сергей Григорьевич 10.11.1953
 Раутенфельд, Анатолий Евгеньевич 24.11.1934—12.08.1995
 Русских, Виталий Иванович
 Соколов, Прокопий Николаевич 21.07.1894—06.10.1961
 Сусова-Михеева, Нина Андреевна 09.05.1929—2010
 Часовских, Сергей Иванович (мотобол)

Примечания 

Спидвей-гонщики СССР
М